Spuitgat van walvisachtigen
 Spiraculum (gewervelden), ademgat van sommige gewervelden
 Stigma (geleedpotigen), ademgat van sommige geleedpotigen